Álvaro Domínguez (ur. 1989) – hiszpański piłkarz
 Álvaro Domínguez (ur. 1981) – kolumbijski piłkarz